Pilot Mound (Iowa)
Pilot Mound (Manitoba)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing